Plaats in Indonesië
 Kutoharjo (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kutoharjo (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kutoharjo (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java